Бьюфорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бьюфорд, Джон (англ. John Buford, Jr.; 4 марта 1826 — 16 декабря 1863) — офицер американской кавалерии во время гражданской войны.
 Бьюфорд, Перрин (англ. Perrin Buford; род. 25 января 1994) — американский баскетболист.